Одна́ко может означать:
 Однако — противительный союз, также вводное слово или междометие.
 «Однако» — информационно-аналитическая авторская телепередача.
 «Однако» — деловой аналитический еженедельный глянцевый журнал.